

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Критский Силан и Авл Лициний Нерва Силиан.
 Консул-суффект: Луцилий Лонг.
 Племена Паннонии и Далмации продолжают Великое Иллирийское восстание против римской власти.
Октавиан Август назначает наместником всех земель к востоку от Рейна своего друга - Публия Квинтилия Вара - способного военачальника, но обладающего, согласно источникам тех лет, медлительностью, нерешительностью и не стремящегося проводить время на поле боя

Китай 
 Ханьские войска отбивают набег Кянов (тибетцы) на оборонительную линию.

Родились 
 Друз Юлий Цезарь — сын Германика, один из возможных преемников власти Тиберия.
 Гней Домиций Корбулон — древнеримский военачальник из неименитой ветви знатного плебейского рода Домициев.

Скончались 
 Афинодор Кананит — философ-стоик.
 Глафира Каппадокийская — Глафира Каппадокийская, анатолийская княжна из Каппадокии.
 Луций Семпроний Атратин (консул-суффект 34 года до н. э.) — римский военачальник и политический деятель из плебейского рода Семпрониев.
 Ород III — царь Парфии.

См. также